Miejscowości w USA:
 Onamia – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
Gminy w USA:
 Onamia (ang. Onamia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs